Valerie Malone is een personage uit de televisieserie Beverly Hills, 90210, gespeeld door actrice Tiffani-Amber Thiessen.

Tiffani Thiessen speelt Valerie Malone, een familievriendin van de Walshes toen ze nog in Minnesota woonde.
Brenda en Brandon Walsh en Valerie groeiden als een groep op.  Problemen die al jaren speelden in de Malone familie, meest in het geheim, escaleerden toen haar vader zelfmoord pleegde. Dit leidde ertoe dat Valerie verhuisde naar Beverly Hills, naar de familie Walsh.
Ze kwam in het begin over als een naïeve maar een fijne jonge vrouw, maar aan het einde van de eerste aflevering rookt ze een joint in de oude slaapkamer van Brenda terwijl ze belt met een vriendin (later bekend als Ginger) die woont in Buffalo New York, over Steve Sanders dat hij veel geld heeft en dus interessant is.
Hier merken we dus dat ze zich liever voordoet dan ze werkelijk is.

Romantische interesses komen snel bij Valerie, die leidt tot vele situaties. Valerie krijgt een relatie met Dylan McKay, Brandon Walsh, Steve Sanders, David Silver, Ray Pruit, Noah Hunter en veel meer mannen gedurende de serie. 

Valerie gaat in zaken als ze de Peach Pit overneemt die ze later samen gaat runnen met David Silver. Later laat ze zich uitkopen door David omdat ze geld nodig heeft.
Door omstandigheden wordt Noah de nieuwe eigenaar van de Peach Pit en wordt Valerie weer mede-eigenaar.

Kelly Taylor moet Valerie al meteen niet omdat zij haar op leugens betrapt en dit houdt de hele serie aan, terwijl de rest van de groep wel in haar doen en laten trapt en haar steeds het voordeel van de twijfel geeft. Dit geeft veel spanningen in de vriendengroep waar Kelly veel alleen staat.
Brandon, die haar van vroeger kent toen ze nog een onschuldig meisje was, beschermt haar omdat hij niet kan geloven dat ze nu zo stiekem is geworden.

In seizoen 9 verlaat ze de serie omdat ze teruggaat naar haar moeder in Buffalo.
In de laatste aflevering komt ze terug op de bruid feestje van Donna Martin, daar kan ze goed opschieten met iedereen (ook met Kelly), en vertelt dat het goed gaat met haar en dat ze een relatie heeft die echt serieus is.
Ook de relatie met haar moeder is weer uitstekend.

Malone Valerie